Harold et Maude est un film américain de Hal Ashby sorti en 1971.
 Harold et Maude est une pièce de théâtre de Colin Higgins.